Dubăsari kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Raionul Dubăsari, distrikt, 
 Dubăsari (ort i Moldavien), Teleneşti, 

Robotskapade Moldavienförgreningar